Тетерев — птах

 Тетерев Борис Ізидорович ( 1953) — латвійський підприємець і меценат
 Тетерев Віталій Анатолійович ( 1983) — білоруський шахіст

Див. також 
 Тетерів (значення)